Об'єкти NGC
Великий Пес (сузір'я)
Взаємодіючі галактики
Пекулярні галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1835